

Toponyme

Pine Island Ridge, comté de Broward en Floride ;
 Pine Island, census-deignated place située en Floride ;
 Pine Island, ville du Minnesota ;
 Pine Island, une ville du comté de Waller, au Texas.

Antarctique 
 Glacier de Pine Island.